Брад има више значења:

 Брад
 Брад (Берешти-Бистрица), насеље у округу Бакау у Румунији
 Брад (Филипени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Брад, насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Брад (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији